Josep Pla puede referirse a:

Personas 

 Josep Pla i Agustí (1728 - Stuttgart, 1762), oboísta y compositor español;
 Josep Pla Casadevall (Palafrugell 1897 - Llufriu 1981), escritor y periodista español;
 Josep Pla-Narbona (Barcelona, 1928), dibujando, grabador y escultor español;
 Josep Pla Duat (Sort, 1921 - Puebla de Segur, 1994), médico y escritor del libro El chico de Misseret: El mundo de un médico de montaña (La Campana, 1992).

Premios, medallas, honores 

 Premio Josep Pla, otorgado por la editorial Destino;
 Medalla Josep Pla de la Asociación Catalana de Periodistas y Escritores de Turismo.

Wikipedia:Desambiguación